Бузіні (, ) — багатозначний термін.

Бузі́ні () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Антоніо Бузіні (1904—1975) — італійський футболіст, тренер.
 Федеріко Бузіні (1901—1981) — італійський футболіст. Брат Антоніо Бузіні.

Бузіні́ ( — географічна назва.

Географічні об'єкти 
 Бузіні () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.
 Бузіні-сюр-Рок () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.

Італійські прізвища